Скалпел може да се отнася за:
 Скалпел – режещ хирургически инструмент
 SS-24 Scalpel е обозначение на НАТО за тристепенната междуконтинентална балистична ракета РТ-23
 Скалпел е полска джаз формация